Krawcec ist der sorbische Familienname folgender Personen:
 Hanka Krawcec (1901–1990), sorbische Graphikerin und Malerin
 Marja Krawcec (1948–2014), sorbische Autorin